Rossendale kan syfta på:

 Rossendale District – ett distrikt i Lancashire, England
 Rossendale United FC – en fotbollsklubb baserad i Newchurch, Lancashire, England
 Rossendale Valley – en dal i England
 Forest of Rossendale – en skog i England